

Cinéma 
 Haines, film américain réalisé par Joseph Losey.

Patronyme 

 John Charles Haines (1818-1896), maire de Chicago ;
 Alan Haines (1924-2011), dramaturge et acteur britannique ;
 Avril Haines (1969), juriste américaine et responsable de la CIA ;
 Carolyn Haines (1953-), femme de lettres, auteure de roman policier et de roman d'amour ;
 Emily Haines (1974-), chanteuse et musicienne canadienne ;
 Fred Haines (1936-2008), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Jackson Haines (1840-1875), danseur de ballet et patineur artistique américain ;
 Joe Haines (1928-), journaliste britannique ;
 John Haines (1924-2011), poète américain ;
 Joseph Haines (?-1701), comédien, chanteur, danseur et dramaturge anglais ;
 Luke Haines (1967-), musicien britannique ;
  ;
 Randa Haines (1945-), réalisatrice américaine ;

Toponyme 

 Borough de Haines, borough de l'État d'Alaska ;
 Haines, ville américaine de l'État d'Alaska ;
 Haines, ville américaine de l'État de l'Oregon ;
 Haines Highway, route américano-canadienne.
 
Homonymie de localités aux États-Unis